L'école moderne ou Escuela moderna est une école fondée en 1901 par Francisco Ferrer. 
 Les écoles modernes désignent des écoles fondées aux États-Unis sur le modèle de la   Escuela Moderna. La première et la plus importante Modern School fut formée à New York en 1911.

 Le Mouvement de l'École Moderne désigne le mouvement de pédagogie Freinet.
 L'École Moderne Française est un ouvrage de Célestin Freinet.